Vattungsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattungsgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Vattungsgrundet, Nykarleby, Österbotten,

Se även
Vattungen
Vattungarna

Robotskapade Finlandförgreningar